Пустынников — фамилия. Известные носители:
 Пустынников, Александр Григорьевич (1910—1956) — советский борец классического стиля.
 Пустынников, Николай Николаевич (1913—2007) — советский российский шашист, шашечный композитор, международный гроссмейстер, заслуженный тренер России.